Алексей Родин:
 Родин, Алексей Васильевич (1976—2000) — старший лейтенант, Герой Российской Федерации.
 Родин, Алексей Григорьевич (1902—1955) — генерал-полковник танковых войск, Герой Советского Союза.